Plaats in Indonesië
 Karangnangka (Binangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Karangnangka (Kedung Banteng), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Karangnangka (Pagentan), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Karangnangka (Blega), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java
 Karangnangka (Rubaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java